Ни́коловски () — македонская фамилия. Известные носители:

 Николовски, Властимир (1925—2000) — македонский композитор.
 Николовски, Гоце (1947—2006) — македонский певец и музыкант.
  (род. 1988) — македонский баскетболист.